Иваск — фамилия.

Известные носители 
 Иваск, Ивар (1927—1992) — эстонский поэт и литературовед.
 Иваск, Удо Георгиевич (1878—1922) — российский и эстонский художник, график, библиограф, историк книги, коллекционер.
 Иваск, Юрий Павлович (1907 или 1910 — 1986) — русский поэт, литературный критик, американский историк русской литературы.

Иваска 

 Иваска, Астрида (1926—2015) — латвийско-американская писательница-поэтесса.